Pastoors ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Pastoors (* 1936), deutscher Fußballspieler
 Susanne Pastoors (1914–1984), deutsche Leichtathletin